La Canyada de Beric kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Cañada de Verich, ort, Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cañada de Verich, kommun, Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar